Jürgen Karpinski ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Karpinski (Fotograf) (* 1941), deutscher Fotograf 
 Jürgen Karpinski (Verbandsfunktionär) (* 1949), deutscher Kraftfahrzeugmechaniker und Verbandsfunktionär